Индикатриса Дюпена или индикатриса кривизны — плоская кривая, которая даёт наглядное представление об искривленности поверхности в данной её точке.

Определение и свойства

Индикатриса Дюпена лежит в плоскости, касательной к поверхности  в точке , и является совокупностью концов отрезков, отложенных от точки  в направлении  в касательной плоскости и имеющих длину, равную , где  — абсолютная величина нормальной кривизны поверхности  в точке  в направлении . Уравнение индикатрисы Дюпена имеет вид
 
где  — вектор касательной плоскости, a  — вторая фундаментальная форма поверхности , в точке .

Индикатриса Дюпена представляет собой:
 эллипс, если  — эллиптическая точка поверхности, т.е. гауссова кривизна положительна.
 В частности, окружность, если  — точка округления;
 пару сопряженных гипербол, если  — гиперболическая точка поверхности, т.е. гауссова кривизна отрицательна; 
 пару параллельных прямых, если  — параболическая точка поверхности,  т.е. гауссова кривизна равна нулю, но средняя кривизна не равна нулю.

История 
Индикатриса Дюпена названа по имени Дюпена, впервые применившего эту кривую к исследованию поверхностей (1813).

См. также 
 Асимптотическая кривая

Литература 
 Рашевский П. К. Курс дифференциальной геометрии, — Любое издание.
 Фиников С. П. Курс дифференциальной геометрии, — Любое издание.
 Фиников С. П. Теория поверхностей, — Любое издание.

Дифференциальная геометрия поверхностей